Маритас има више значења:

 Маритас (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Маритас (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику